|Строительная организация = 
|Выход к = Улицам Челнокова, Терешковой
|Расположение = Иркутск, Иркутская область
|Пересадка на станции = 
|Пересадка на = А 6, 16, 20, 64, 72, 77, 80, 99, 417;  Тм 1, 2, 4а;
|Расстояние = 130
|Расстояние до = Черемхово
|Расстояние2 = 126
|Расстояние2 до = Слюдянки I
|Расстояние3 = 5185 
|Расстояние3 до = Москвы
|Тарифная зона = 0 (Иркутск-Пассажирский)
|Код АСУЖТ = 930108
|Код Экспресс-3 = 2054001
}}

Ирку́тск-Пассажи́рский — пассажирская железнодорожная станция  Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги, отнесенная к первому классу и расположенная в городе Иркутске. Вокзал станции входит в состав Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения  дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД». 

На станции располагается пассажирское вагонное депо ЛВЧД-7, которое формирует и обслуживает поезда дальнего сообщения, в том числе фирменный поезд «Баргузин».

История 
Первый поезд прибыл на станцию из Красноярска 16 августа 1898 года.

Здание иркутского вокзала было построено в 1897—1898 гг. и перестроено в 1906—1907 годах. В 1936 году между двумя разновременными постройками возвели переход, выполненный в том же архитектурном стиле, что и здания. 

В 1964 году был построен павильон для обслуживания пассажиров пригородных поездов, сооружён пешеходный тоннель, перепланированы помещения, расширена и благоустроена привокзальная площадь. Основная часть строения выполнена на основе типового проекта «Пассажирское здание для станции II класса» с использованием архитектурных форм классицизма: высокие арочные окна, оформление главного фасада в виде портика и т. д. Постройки 1906—1907 и 1936 годов выполнены также с соблюдением классических традиций: симметрия, статичность, орденное построение. 

В 1998 году, к столетию Транссиба, вокзал был полностью реконструирован, в 2004 году реконструирован пригородный павильон.

2021 год стал новым этапом развития для вокзала — здесь затеяли глобальную стройку на месте старого павильона пригородных касс. Снесли только павильон, построенный в 1964 году. Работы начались в апреле 2021 года, в целом же стройка займет полтора года: к концу 2022 года появится трехэтажное здание нового вокзала, которое займет площадь почти в пять тысяч квадратных метров. Здесь будет располагаться просторный зал ожидания, зона досмотра багажа, камеры хранения, блок санитарно-бытовых услуг, система оповещения. Помимо прочего, появится и оборудованная комната матери и ребенка, станет вдвое больше комнат длительного отдыха. Сейчас их семь, а будет 15.

Сегодня здание вокзала представляет собой комплекс из четырёх разновременных построек, общей площадью 7590 м2. Здание является памятником архитектуры федерального значения.

В 1956 году после окончания строительства Иркутской ГЭС участок Зима — Иркутск — Слюдянка был электрифицирован на постоянном токе 3 кВ. В 1970-е—1980-е годы Транссиб от Слюдянки на восток, а от Зимы на запад был электрифицирован на переменном токе, Слюдянка и Зима стали станциями стыкования. В 1995 году участок Зима — Иркутск — Слюдянка был переведён на переменный ток 25 кВ, станции Слюдянка и Зима перестали быть станциями стыкования.

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов 

Вагонное депо формирует поезда сообщением до Усть-Илимска, Забайкальска (см. поезд «Баргузин»), Наушек, Кисловодска, в летнее время — до Анапы, Адлера. Также отправляются прицепные вагоны до Северобайкальска и Улан-Батора. Иркутск — один из двух региональных центров России, расположенных на железной дороге, но не имеющих собственного пассажирского сообщения с Москвой (второй — столица Еврейской АО г. Биробиджан).

Пригородное сообщение по станции 

Вокзал является главной пунктом выхода в город пассажиров, прибывающих пригородными поездами.

На пригородных поездах возможно доехать до Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Зимы, Мальты, Половины, Слюдянки, Байкальска, Большого Луга, Байкала.

Городской транспорт 
Вокзал является конечной остановкой для:
 маршрутных такси: № 16, 20, 72, 417;
 трамваев: № 2, 4а.

Промежуточной остановкой для:

трамваев: № 1
 автобусов: № 6, 77, 80, 372, 375;
 маршрутных такси: № 64, 95, 99;

Примечания

Ссылки 
 
 

Вокзалы, построенные в 1890-е годы
Вокзалы, построенные в 1900-е годы
Здания и сооружения, построенные в 1898 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в России
Железнодорожные вокзалы России
Железнодорожные станции и платформы Иркутска
Станции Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги
1890-е годы в Иркутской области